Jesper Duus (né le  à Glostrup au Danemark) est un joueur professionnel danois de hockey sur glace.

Carrière 
Formé au Rødovre IK, il remporte le championnat du Danemark 1986. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1987 dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . Il décroche l'Elitserien 1988 à sa première saison le Färjestads BK. Il ajoute à son palmarès le championnat d'Autriche 1998 et la Ligue européenne de hockey 1998 avec le VEU Feldkirch.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde
1999 : nommé meilleur défenseur du mondial B.
1999 : nommé dans l'équipe type du mondial B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984|| Rødovre SIK|| AL-Bank ligaen|| 18|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Rødovre SIK || AL-Bank ligaen || 28|| 2|| 6|| 8|| 6|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Rødovre SIK || AL-Bank ligaen || 30|| 4|| 7|| 12|| 32|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Rødovre SIK || AL-Bank ligaen || 30|| 7|| 17|| 24|| 20|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Färjestads BK|| Elitserien|| 26|| 2|| 5|| 7|| 8|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Färjestads BK || Elitserien || 36|| 4|| 4|| 8|| 10|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Färjestads BK|| Elitserien|| 41|| 4|| 9|| 13|| 28|| 10|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1990-1991|| Färjestads BK|| Elitserien|| 40|| 1|| 7|| 8|| 20|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Färjestads BK|| Elitserien|| 40|| 6|| 14|| 20|| 14|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Färjestads BK|| Elitserien|| 38|| 7|| 13|| 20|| 18|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Färjestads BK|| Elitserien|| 14|| 0|| 2|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Färjestads BK|| Elitserien|| 39|| 2|| 4|| 6|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1995-1996|| Färjestads BK|| Elitserien|| 39|| 2|| 3|| 5|| 10|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Starbulls Rosenheim || DEL|| 43|| 3|| 8|| 11|| 12|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| VEU Feldkirch || Autriche|| 47|| 1|| 14|| 15|| 37|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Starbulls Rosenheim || DEL || 52|| 3|| 4|| 7|| 20|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| MODO hockey|| Elitserien|| 49|| 7|| 12|| 19|| 53|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| MODO hockey || Elitserien|| 43|| 3|| 3|| 6|| 18|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Hvidovre IK || AL-Bank ligaen || 42|| 7|| 28|| 35|| 44|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Hvidovre IK || AL-Bank ligaen || 42|| 7|| 28|| 35|| 44|| || || || || 
|-
| Herlev IK || AL-Bank ligaen || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Herlev IK || AL-Bank ligaen || 30|| 3|| 7|| 10|| 26|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Herlev IK || AL-Bank ligaen || 35|| 3|| 9|| 12|| 14|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Rodovre Mighty Bulls|| AL-Bank ligaen|| 35|| 2|| 8|| 10|| 22|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Rodovre Mighty Bulls|| AL-Bank ligaen|| 35|| 2|| 5|| 9|| 59|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2007-2008|| Totempo HVIK|| AL-Bank ligaen || 44|| 8|| 21|| 29|| 40|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Rodovre Mighty Bulls|| AL-Bank ligaen|| 34|| 3|| 13|| 16|| 40|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Rodovre Mighty Bulls|| AL-Bank ligaen|| 35|| 4|| 8|| 12|| 49|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2010-2011|| Rodovre Mighty Bulls|| AL-Bank ligaen|| 37|| 3|| 16|| 19|| 56|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2011-2012|| Herlev IK || AL-Bank ligaen || 40|| 2|| 15|| 17|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance en novembre 1967
Joueur international danois de hockey sur glace
Entraîneur danois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Färjestads BK
Joueur du MODO hockey
Joueur des Starbulls Rosenheim
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du VEU Feldkirch
Joueur du Rødovre SIK
Joueur du Copenhagen Hockey
Joueur des Herlev Hornets